Příjmení Esposito (z latinského expositus, odložený) má více osobností:
 Phil Esposito (* 1942) – kanadský lední hokejista
 Tony Esposito (hokejista) (* 23. dubna 1943) – bývalý kanadsko-americký hokejový brankář, člen Hokejové síně slávy NHL
 Tony Esposito (hudebník) (* 15. července 1950) – italský hudebník a bubeník, proslavený hitem Kalimba de Luna z roku 1984